Здесь полные результаты команды Alfa Romeo в чемпионате мира Формулы-1.

Результаты выступлений в Формуле-1

Выступления в качестве конструктора 

(жирным шрифтом — старт с поул-позиции; курсивом — быстрый круг)

Результаты выступлений 1950—1951 годов 

|-
!rowspan="7"| 
!rowspan="7"| Alfa Romeo 158
!rowspan="7"| Alfa Romeo S8 (s/c)
!rowspan="7"| 
!

!
!rowspan="7"| 1
!rowspan="7"| н/д
|-
|align="left"|  Хуан Мануэль Фанхио

!

!
|-
|align="left"|  Джузеппе Фарина

!

!
|-
|align="left"|  Луиджи Фаджоли

!

!
|-
|align="left"|  Парнелл Редж

!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Пьеро Таруффи
!!!!!!!!!!!

!
|-
|align="left"|  Консальво Санези
!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan="8"| 
!rowspan="8"| Alfa Romeo 159
!rowspan="8"| Alfa Romeo S8 (s/c)
!rowspan="8"| 
!

!rowspan="8"| 1
!rowspan="8"| н/д
|-
|align="left"|  Хуан Мануэль Фанхио

!

|-
|align="left"|  Джузеппе Фарина

!

|-
|align="left"|  Луиджи Фаджоли
!!!!!

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Феличе Бонетто
!!!!!!!

|-
|align="left"|  Туло де Граффенрид

!!!!!!!!!

|-
|align="left"|  Консальво Санези

!

!!!!!
|-
|align="left"|  Пауль Пич
!!!!!!!!!

!!!
|}

Результаты выступлений 1979—1985 годов 

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Alfa Romeo 177Alfa Romeo 179
!rowspan="3"| Alfa Romeo F12Alfa Romeo V12
!rowspan="3"| 
!

!
!rowspan="3"|NC
!rowspan="3"|0
|-
|align="left"|  Бруно Джакомелли
!!!!!!!!!

!

!!!!!!!

!

!
|-
|align="left"|  Витторио Брамбилла
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
|-
!rowspan="5"| 
!rowspan="5"| Alfa Romeo 179
!rowspan="5"| Alfa Romeo V12
!rowspan="5"| 
!

!!!
!rowspan="5" |11-е
!rowspan="5" |4
|-
|align="left"|  Бруно Джакомелли

!!!
|-
|align="left"|  Патрик Депайе

!!!!!!!!!!!!!!!
|-
|align="left"|  Витторио Брамбилла
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!
|-
|align="left"|  Андреа де Чезарис
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Alfa Romeo 179
!rowspan="3"| Alfa Romeo V12
!rowspan="3"| 
!

!
!rowspan="3" |9-е
!rowspan="3" |10
|-
|align="left"|  Бруно Джакомелли

!
|-
|align="left"|  Марио Андретти

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Alfa Romeo 179Alfa Romeo 182
!rowspan="3"| Alfa Romeo V12
!rowspan="3"| 
!

!rowspan="3" |10-е
!rowspan="3" |7
|-
|align="left"|  Бруно Джакомелли

|-
|align="left"|  Андреа де Чезарис

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Alfa Romeo 183T
!rowspan="3"| Alfa Romeo V8 (t/c)
!rowspan="3"| 
!

!
! rowspan="3"|6-е
! rowspan="3"|18
|-
|align="left"|  Андреа де Чезарис

!
|-
|align="left"|  Мауро Бальди

!
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Alfa Romeo 184T
!rowspan="3"| Alfa Romeo V8 (t/c)
!rowspan="3"| 
!

! rowspan="3"|8-е
! rowspan="3"|11
|-
|align="left"|  Риккардо Патрезе

|-
|align="left"|  Эдди Чивер

|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Alfa Romeo 185TAlfa Romeo 184TB
!rowspan="3"| Alfa Romeo V8 (t/c)
!rowspan="3"| 
!

! rowspan="3"|12-е
! rowspan="3"|0
|-
|align="left"|  Риккардо Патрезе

|-
|align="left"|  Эдди Чивер

|}

Результаты выступлений начиная с 2019 года 

|-
! rowspan="3" |
! rowspan="3" |Alfa Romeo C38
! rowspan="3" |Ferrari 064 1,6 V6
! rowspan="3" |
!

!
 
 
|-
|align="left"|  Кими Райкконен

!
|-
|align="left"|  Антонио Джовинацци

!
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Alfa Romeo Racing C39
!rowspan=3| Ferrari 065 1,6 V6T
!rowspan=3| 
!|

!||||||||

|-
|align="left"|  Кими Райкконен

!||||||||
|-
|align="left"|  Антонио Джовинацци

!||||||||
|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Alfa Romeo Racing C41
!rowspan=3| Ferrari 065/6 1,6 V6T
!rowspan=3| 
!|

|-
|align="left"|  Кими Райкконен

|-
|align="left"|  Антонио Джовинацци

|-
!rowspan=3| 
!rowspan=3| 
!rowspan=3| Ferrari 065/6 1,6 V6T
!rowspan=3| 
||

|-
|align="left"|  Чжоу Гуаньюй

|-
|align="left"|  Валттери Боттас

|}
[a]  Кубок Конструкторов не разыгрывался до . В 1950-м 1 место за Д. Фариной, в 1951-м за Х.М. Фанхио

[b]  Указывает на общий зачёт.

Команды с двигателями Alfa Romeo

Примечания

Ссылки 

Alfa Romeo
A